Joe Lewis peut désigner :
 Joe Lewis (1944-2012), fulleur américain ;
 Joe Lewis Thomas (1973-), chanteur américain ;
 Joe Lewis (1987-), footballeur britannique.